Die Iran International 2004 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. Februar 2004 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6F27C073-45E4-46E3-A118-B1822EFC28F0

2004
Badminton 2004
Badmintonwettbewerb in Teheran